Aldo Taranto é um maestro, compositor e arranjador de música popular brasileira.

Discografia 
Sonhos, amor e violino

Compositores do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo